Franz Hillmann steht für:
* Franz Hillmann (Autor) (1881–1954), deutscher Lehrer und Schriftsteller 
 Franz Hillmann (Politiker) (1859–1926), deutscher Politiker (DDP)